Лос Охуелос има више значења:

 Лос Охуелос (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Охуелос (Канатлан), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Охуелос (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Охуелос (Кабо Коријентес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Охуелос (Виља Идалго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику